lentikular, lentikulär oder lenticular (lateinisch für „linsenförmig“) bezieht sich auf:

 Linsenform, die Form des Samens der Küchen-Linse
 Lentikularbild, dreidimensionaler Eindruck mittels optischer Linsen oder Prismen, siehe Linsenrasterbild
  lentikuläre Galaxie, Typ zwischen Ellipse und Spirale, siehe Linsenförmige Galaxie
 Lenticularis, linsenförmige Wolken

Siehe auch:
 Lenticelle (Korkporen)